Caribbean Meteorological Organisation, een instelling van de Caricom
 Contactorgaan Moslims en Overheid, een samenwerkingsverband van 380 moskeeën
 Chief marketing officer, een functietitel
 Chief medical officer, een functietitel
 Chief merchandising officer, een functietitel